Кристофер «Крис» Крафт (, 17 ноября 1939, Портлевен — 20 февраля 2021) — британский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Биография 
Дебютировал в автогонках в 1962 году на автомобиле Ford Anglia, до конца 1960-х годов участвовал в гонках серийных автомобилей. В 1967 году стартовал в Формуле-3, на следующий год дебютировал в гонках спортивных автомобилей. В 1971 году впервые принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана» и стартовал в североамериканских этапах чемпионата мира «Формулы-1» (в Канаде не стартовал в гонке из-за поломки двигателя в квалификации, а в США сломал подвеску автомобиля и сошёл в середине гонки). В 1972-75 годах участвовал в гонках Формулы-5000, позже вернулся в гонки серийных автомобилей, а также продолжал стартовать в Ле-Мане (лучший результат — 3 место в 1976 году на автомобиле Lola T380). Закончил гоночную карьеру в середине 1980-х годов.

Результаты гонок в Формуле-1 

|-
!
! Эвергрин
! Brabham BT33
! Косворт
! 

! -
! 0
|}

Ссылки 
 
 Статистика выступлений

Автогонщики Великобритании
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Великобритании
Пилоты Формулы-1 из Великобритании
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков